Па́ршина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Паршина, Алёна Сергеевна (род. 1999) — российская пловчиха в ластах.
 Паршина, Александра Петровна (1931—?) — доярка колхоза имени Тельмана, Герой Социалистического Труда.
 Паршина, Валентина Романовна (1937—2020) — Герой Социалистического Труда.
 Паршина, Дарья Викторовна (род. 1988) — российская пловчиха.
 Паршина, Елизавета Александровна (1913—2002) — советская разведчица, нелегал.
 Паршина, Лана (род. 1978) — режиссёр-документалист и журналист.
 Паршина, Раиса Николаевна (род. 1960) — российский предприниматель.

Деревня 
 Паршина — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.